

Кулеше — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства
 Кулеше — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства